Симион Стоилов (; , , Румыния — , там же) — румынский математик, педагог, профессор, ректор Бухарестского университета (1944—1945), доктор наук, дипломат. Член Румынской академии. Создатель румынской школы комплексного анализа.

Биография 
Образование получил в национальном колледже г. Крайова, с 1907 по 1910 год обучался в Парижском университете. В 1916 году под руководством Эмиля Пикара защитил диссертацию и получил докторскую степень в области математики.

В 1916 году вернулся на родину и принял участие в сражениях Первой мировой войны на фронте в Добруджа, затем — Молдавии.

После окончания войны, в 1919—1921 — в качестве профессора математики читал лекции в  Ясском университете, в 1921—1939 года — в Черновицком университете. С 1939 года жил и работал в Бухаресте, сначала в Политехническом университете Бухареста, а с 1941 года — в Бухарестском университете, где в 1944—1945 гг. был ректором, в 1948—1951 — декан физико-математического факультета.

С 1949 — первый директор института математики Румынской академии.

Занимался также активной общественно-политической и государственной деятельностью. В 1946—1948 годах — посол Румынии во Франции.

В 1946 году был членом румынской делегации на Парижской конференции 1947 года, возглавляемой Г. Тэтэреску

Умер от инсульта.

Научная деятельность 
Основные работы по топологической теории функций комплексного переменного.

Автор более 100 научных публикаций.

Избранные труды 
 Теория функций комплексного переменного, т. 1‒2, М., 1962;
 Лекции о топологических принципах теории аналитических функций. М., 1964.

Примечания

Ссылки 
 Simion Stoilow 

Математики XX века
Математики Румынии
Ректоры Бухарестского университета
Преподаватели Бухарестского университета
Преподаватели Ясского университета
Доктора физико-математических наук
Выпускники Парижского университета
Участники Первой мировой войны (Румыния)
Дипломаты Румынии
Послы Румынии во Франции
Математические аналитики
Топологи
Члены Румынской академии
Умершие от инсульта